Des élections municipales se déroulent en Italie le , ainsi que le  en cas de ballotage.

Analyses 
La coalition berlusconienne (principalement composée du Peuple de la liberté et la Ligue du Nord) perd près du tiers des villes de plus de 15 000 habitants qu'elle contrôlait alors (17 villes sur 55). L’opposition de centre-gauche dirige désormais 83 des 133 communes de plus de 15 000 habitants, contre 38 pour la coalition gouvernementale.

L’image du gouvernement de Silvio Berlusconi s'est détériorée sous l'effet de multiples affaires de corruption, mais surtout en raison de la crise économique. Dans son rapport annuel, publié le , l’Institut national de statistiques (Istat) indique que « dans la décennie 2001-2010, l’Italie a réalisé la plus mauvaise performance productive de tous les pays de l’Union européenne ». Au cours de la période 2008-2010, le taux de chômage a augmenté de 6,7 % à 8,4 %, 532 000 personnes supplémentaires étant désormais sans-emploi. En outre, précise le rapport, « l’augmentation a touché toutes les classes sociales et l’ensemble des territoires. De plus, le chômage de courte durée observé dans la période 2008-2009 s’est transformé, en 2010, en chômage de longue durée ». La précarité a également beaucoup augmenté, principalement chez les jeunes de 18 à 29 ans, et l’endettement des ménages s’est accru de 1,9 % en  et de 2,6 % en , dans un contexte d’augmentation des prix à la consommation.

Résumé

Résultats par ville

Turin 
Piero Fassino succède à Sergio Chiamparino. Le Centre-gauche conserve la mairie de Turin.

Vote populaire

Milan 
Giuliano Pisapia, du centre-gauche, défait la mairesse sortante, Letizia Moratti, du centre-droit, au second tour.

Vote populaire

Trieste 
Le démocrate Roberto Cosolini succède à Roberto Dipiazza (PdL). Le Centre-gauche remet la main sur la mairie de Trieste.

Vote populaire

Bologne 
Virginio Merola succède à Flavio Delbono. Le Centre-gauche conserve la mairie de Bologne.

Vote populaire

Naples 
Le Centre-gauche, qui était au pouvoir lors de la dernière législature, est éliminée dès le premier tour, tandis que l'ex-magistrat, et candidat de la Gauche, Luigi de Magistris l'emporte au second tour, contre le Centre-droit.

Vote populaire

Catanzaro 
Michele Traversa (PdL) succède au démocrate Rosario Olivo. Le Centre-droit remet la main sur la mairie de Catanzaro.

Vote populaire

Cagliari 
Massimo Zedda (SEL) succède à Emilio Floris (PdL). Le Centre-gauche remporte la mairie de Cagliari pour la première fois.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références 

2011
Municipales
Politique en mai 2011